Kálvária-kápolna található többek között ezeken a településeken:
Kálvária-kápolna (Baja)
Kálvária-kápolna (Dunaharaszti)
Kálvária-kápolna (Esztergom) – emellett a szenttamási kápolnát is gyakran hívják Kálvária-kápolnának
Kálvária-kápolna (Kaposvár, Donner)
Kálvária-kápolna (Makó)
Kálvária-kápolna (Miskolc)
Kálvária-kápolna (Paks)
Kálvária-kápolna (Pécs)
Kálvária-kápolna (Pilisszántó)
Kálvária-kápolna (Sárvár)
Kálvária-kápolna (Sitke)
Kálvária-kápolna (Tata)
Kálvária-kápolna (Várpalota)
Kálvária-kápolna (Visegrád)
Kálvária-kápolna (Vöröstó)
Kálvária-kápolna (Zalaegerszeg)
Kálvária-kápolna (Zebegény)